Schnelting ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Schnelting (* 1986), deutscher Leichtathlet
 Karl B. Schnelting (1930–1999), deutscher Fernsehjournalist
 Ursula Schnelting-Hebeler (* 1954), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)